Emanuel Teodósio de La Tour de Auvérnia é o nome de dois nobres franceses :

 Emanuel Teodósio de La Tour de Auvérnia, Cardeal - chamado de o Cardeal de Bulhão;
 Emanuel Teodósio de La Tour de Auvérnia, Duque de Bulhão - Soberano do Ducado de Bulhão, sobrinho do anterior.

Desambiguação
Casa de La Tour de Auvérnia
Duques de Bulhão